

Sigle 
 CDZ – I Cavalieri dello zodiaco

Codici 
 cdz – codice ISO 639-3 della lingua koda